Donovan skót énekes-dalszerző, gitáros
 Donovan, családnév

Földrajz
 Amerikai Egyesült Államok
 Donovan, település Georgia államban
 Donovan, település Illinois államban
 Donovan Lake, tó Minnesota államban
 Ausztrália
 Donovans, település Dél-Ausztráliában
 Kanada
 Donovans, település Új-Fundland és Labradorban